Gauja kan syfta på följande platser:

Belarus

 Haŭja, å,

Estland och Lettland 

 Gauja, Cēsu Novads, Koiva jõgi, Livländska Aa: en flod i Lettland och vid gränsen till Estland,